Il singolare  del Croatia Open Umag 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.

Marin Čilić era il detentore del titolo ma non può partecipare perché si è infortunato.

In finale Tommy Robredo ha sconfitto Fabio Fognini per 6-0, 6-3.

Teste di serie
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

 Richard Gasquet (secondo turno)
 Andreas Seppi (semifinale)
 Fabio Fognini (finale)
 Aleksandr Dolgopolov (secondo turno)

  Tommy Robredo (campione)
  Martin Kližan (quarti di finale)
  Florian Mayer (primo turno)
  Carlos Berlocq (secondo turno)

Wild card 

  Borna Ćorić (primo turno)
  Mate Pavić (primo turno)

<li>  Jiří Veselý (primo turno)

Qualificati 

  Dušan Lajović (primo turno)
  Joško Topić (primo turno)

  Blaž Kavčič (secondo turno)
<li>  Boy Westerhof (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Croatia Open Umag 2013
ATP World Tour 2013